Molekulska formula -{C6H14N2O3}- se može odnositi na:

 Bacilosamin
 Hidroksilizin